Спе́ллман () — английская фамилия. Известные носители:
 
 Спеллман, Фрэнсис Джозеф (1889—1967) — американский кардинал.